Калифорния (фильм, 1993) — американский триллер 1993 года, дебютный фильм Доминика Сена.
 Калифорния (фильм, 2006) — кинофильм 2006 года, оригинальное название «Californie, La».